Влади́мир Влади́мирович Мишуко́в (р. 11 июня 1969, Москва) — российский актёр, фотограф.

Биография 
Владимир Мишуков родился 11 июня 1969 года в Москве.

В 1995 году окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС по специальности актёр театра и кино.

Личная жизнь 

 Жена (1994—2017) — Инна Мишукова.
 Сын Евгений (1995) — служил в армии, окончил столярный колледж.
 Дочь Прасковья (2000) — студентка Лингвистического университета.
 Дочь Варвара (2003) — учится в школе. В восемь лет снялась в короткометражном фильме «Проверка».
 Сын Платон — родился с синдромом Дауна.

Награды и премии 
 Трижды обладатель Гран-при «Серебряная камера» в номинациях «События и повседневная жизнь», «Архитектура», «Лица».
 Гран-при «Арт-фото России» в номинации «Монохромная фотография».
 Царскосельская художественная премия (2015, как фотограф)

Фильмография

Интервью

Примечания